Die Divizia B 2004/05 war die 65. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. FC Vaslui, Pandurii Târgu Jiu und Jiul Petroșani stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Liga wurde in drei Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die drei Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten drei Vereine jeder Gruppe in die Divizia C abstiegen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 Saison 2004/05 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 2004/05
2004 05